Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2010 du tournoi de Wimbledon.

Primes et points

Faits marquants 

 Pourtant tête de série numéro 1 et tenant du titre, Roger Federer met 5 sets à battre le Colombien Falla au premier tour après avoir été mené 2 sets à 0.
 Le Suisse perd en 1/4 de finale contre Tomáš Berdych et chute à la  mondiale, derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic.
 Le  mondial Rafael Nadal bat en finale Tomáš Berdych, le tombeur de Roger Federer et Novak Djokovic, en 3 sets.
 L'Espagnol gagne là son deuxième Wimbledon consécutif (2008, 2010, étant forfait pour blessure lors de l'édition 2009) et réalise le deuxième doublé Roland-Garros / Wimbledon de sa carrière.
 Pour la première fois de l'histoire du tournoi (133 ans), aucun Anglais n'est présent dans le tableau final, les britanniques Andy Murray () et Jamie Baker (wildcard) sont écossais. Les joueurs devaient être au moins dans le top 250 mondial. Baker qui était dans les 250 et quelques places a bénéficié d'une faveur car il a eu des problèmes de santé qui ont affecté ses résultats. L'anglais Alex Bogdanovic malgré sa place dans le top 170 mondial a dû passer par les qualifications, sa fédération ne croyant plus en lui après 8 wild cards successives et 8 échecs au premier tour, il perd en qualification contre Nicolas Mahut 6-3, 3-6, 22-24. Toutefois les 9 wild cards pour les qualifications ont été attribuées exclusivement à des joueurs britanniques, aucun d'eux n'en est sorti. Dans le tableau principal, Baker échoue au premier tour et Murray en demi.

Match Mahut - Isner 

 La rencontre entre Isner et Mahut, qui s'est déroulée sur trois jours, a battu de nombreux records.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2010
Tennis en Angleterre en 2010
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2010
Tennis en juillet 2010